Франсиско де Паула, Франциско де Паула, Франсишку де Паула и Франсиску ди Паула () — пиренейское мужское личное имя. Происходит от имени святого Франциска из Паолы (1416—1507).
 Известные носители:
 Франсиско де Паула Сантандер (1792—1840) — южноамериканский военный и политический деятель, национальный герой Колумбии.
 Лукас Игнасио Хосе Хоакин Педро де Алькантара Хуан Батиста Франсиско де Паула Аламан-и-Эскалада (1792—1853) — мексиканский государственный деятель и историк.
 Франсиско де Паула Бенавидес-и-Наваррете (1810—1895) — испанский кардинал.
 Франсиску ди Паула Родригис Алвис (1848—1919) — бразильский государственный деятель, прокурор, 5-й президент Бразилии (1902—1906).
 Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис-и-Пикассо (1881—1973) — испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер.
 Франсиско ди Паула Кандидо Шавьер (1910—2002) — бразильский писатель, спиритист, медиум, филантроп и гуманист.

См. также 
 Сан-Франсиску-ди-Паула
 Франц де Паула